Pseudocheilinus är ett släkte av fiskar. Pseudocheilinus ingår i familjen läppfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Läppfiskar
Pseudocheilinus